Wynohrad (ukrainisch ; russische Entsprechung /Winograd - „Weintraube“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Wynohrad (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Wynohrad (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Wynohrad (Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Lyssjanka, siehe Wynohrad (Lyssjanka)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Wynohrad (Wyschnyzja)

Siehe auch:
 Wynohradne
 Wynohradiwka
 Winograd